Sanguozhi – chińska kronika z III w.
 Samguk Sagi – koreańska kronika z XII w.